Die Abkürzung SCG steht für die Begriffe:
 Sport Club Grafenried ein Regionalfussballverein im Kanton Bern CH
 Sachsen-Coburg und Gotha (bis 1920 bestehendes Herzogtum in Thüringen)
 Schienen-Control Österreichische Gesellschaft für Schienenverkehrsmarktregulierung mit beschränkter Haftung
 Schweizerische Chemische Gesellschaft
 Serbien und Montenegro, der von 2003 bis 2006 bestehende Staatenbund der beiden Länder (ISO 3166-Länderkürzel für serbisch: Srbija i Crna Gora)
 Slow Crack Growth (aus dem Englischen übernommene Bezeichnung für langsames Risswachstum in der Werkstoffkunde)
 SC Gatow, ein Berliner Fußballklub
 SCG Stadium ein Fußballstadion in Pak Kret, Thailand
 Siam Cement Group ein Mischkonzern in Bangkok, Thailand
 Scoglio, topografischer Vermerk mit Name für einzelne Felsen oder Felsengruppen in Gewässern auf Karten der Österreichisch-Ungarischen Landesaufnahmen
 Sydney Cricket Ground, ein Sportstadion in Sydney, Australien

SCG

sv:Lista över nationalitetsmärken för motorfordon#S